Lira bezeichnet:

 Lira (Strophe), Strophenform der spanischen und italienischen Lyrik
 feine Linien oder Furchen auf Schneckengehäusen, siehe Schneckenhaus #Skulptierung
 Projekt 705, eine Klasse von Atom-Ubooten der Sowjetunion mit der NATO-Bezeichnung Alfa-Klasse
 Projekt 1826, eine Klasse von Aufklärungsschiffen der Sowjetunion mit der NATO-Bezeichnung Balzam-Klasse
 Mount Lira, Berg im Enderbyland, Antarktika

Währungen (von ital. lira zu lat. libra, „Pfund“):
 Italienische Lira
 Italienisch-ostafrikanische Lira
 Toskanische Lira
 Libanesische Lira, siehe Libanesisches Pfund 
 Maltesische Lira
 San-marinesische Lira
 Sardische Lira
 Syrische Lira
 Türkische Lira
 Vatikanische Lira

Musikinstrumente (von griechisch lyra, „Leier“):
 Leier (Zupfinstrument), italienisch Lira, oder ähnliche Saiteninstrumente
 Lira da Braccio
 Lira da Gamba
 Lira (Drehleier), eine Drehleier

Orte:
 Lira (Stadt) in Uganda
 Distrikt Lira in Uganda
 Lira (Carnota), Ortschaft in der Gemeinde Carnota, Provinz A Coruña, Galicien, Spanien
 Lira (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten

Personen:
 Alison Wágner Lira Ferreira (Alison; * 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Eugenio Andrés Lira Rugarcía (* 1965), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Matamoros
 Gonzalo Lira (* 1968), chilenisch-US-amerikanischer Autor, Regisseur und YouTuber
 Joelinton Cassio Apolinário de Lira, kurz Joelinton (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Jorge Alejandro Contreras Lira (* 1960), chilenischer Fußballspieler, siehe Jorge Contreras (Fußballspieler, 1960)
 José López Lira (1892–1965), mexikanischer Jurist und PRI-Politiker
 Luis Sánchez-Moreno Lira (1925–2009), peruanischer Geistlicher, Erzbischof von Arequipa, Peru
 Maurice Lira (1931–1986), französischer Rugby-Union-Spieler
 Osvaldo Lira (1904–1996), chilenischer Theologe und Philosoph
 Pedro Lira (1845–1912), chilenischer Maler
 Pedro Reginaldo Lira (1915–2012), argentinischer Bischof
 Rafael Lira Infante (1879–1958), chilenischer Geistlicher, Bischof von Rancagua und Valparaíso
 Sergio Lira (* 1957), mexikanischer Fußballspieler
 Wendell Lira (* 1989), brasilianischer Fußballspieler

Künstlername:
 Fatmire Alushi (* 1988), genannt „Lira“, deutsche Fußballspielerin
 Lira (Sängerin), bürgerlich Lerato Molapo, südafrikanische Sängerin

LiRa steht für:
 Bündnis linker und radikaldemokratischer Hochschulgruppen
 Liquiditätsrating, Abkürzung aus der Finanzbranche

LIRA steht für:
 Flughafen Rom-Ciampino in Italien als ICAO-Code

Siehe auch:
 Lyra
 Lire

LIRA